Název Peklisko má více vodních toků:

 Peklisko (přítok Hnilce) – levostranný přítok Hnilce na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Peklisko (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Peklisko (přítok Levočského potoka) – pravostranný přítok Levočského potoka na Slovensku v okrese Levoča

Peklisko může být také název vrchu:
 Peklisko (Volovské vrchy) – vrch (1069 m n. m.) ve Volovských vrších na Slovensku

Peklisko je také název části obce:
 Peklisko (Nálepkovo) – místní část obce Nálepkovo na Slovensku v okrese Gelnica